E2 (латиница):

 E2 — вторичный уровень в европейском стандарте плезиохронной цифровой иерархии.
 E2 — турецкий телеканал.
 E2 — серия электропоездов, строившихся для японской сети железных дорог Синкансэн с 1995 по 2005 год.
 e2 — клетка шахматной доски
 e2 (CMS) — российское программное обеспечение для создания блога.
 e-Wolf e2 — спортивный электромобиль фирмы e-Wolf.
 E2 — в криптографии семейство симметричных блочных криптоалгоритмов на основе ячейки Фейстеля.
 E2 — эстрадиол, эстрогенный стероидный гормон.

См. также 
 e² — двухдисковый альбом-сборник итальянского певца и композитора Эроса Рамаццотти, 2007 год.
 Motorola ROKR E2 — мобильный телефон второго поколения фирмы Motorola.
 Grumman E-2 Hawkeye — американский палубный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения.